

Cinema 
 Scadenza tragica (Between Friends) – film del 1924 diretto da James Stuart Blackton
 Between Friends – film del 1973 diretto da Donald Shebib

Fumetto 
 Between Friends – fumetto pubblicato da King Features Syndicate

Letteratura 
 Between Friends – romanzo di Robert William Chambers del 1914
 Segreti tra amiche (Between Friends) – romanzo di Debbie Macomber del 2002

Musica 
 Between Friends – album di Billy Burnette del 1979
 Between Friends – album di Tamia del 2006

Televisione 
 Between Friends – film per la televisione del 1983 diretto da Lou Antonio